Escarbot peut faire référence à différents insectes coléoptères :

 Ecarbot, au sens littéraire classique : un scarabée (Super-famille des Scarabaeoidea)
 Ecarbot, au sens scientifique : un hister (famille des Histeridae)

Voir aussi 
 L'Aigle et l'Escarbot, une fable de La Fontaine
 Scarbo (poème)
 
 Dans La Paix d'Aristophane , Trygée monte au ciel sur un escarbot.